Sezon 1932 był 3. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
13 goli - Lauri Lehtinen (TPS Turku)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1932 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
Finlandia w XX wieku